Puerto de las Vacas puede referirse a:

 Puerto de las Vacas: antiguo puerto fluvial de la Banda Oriental, hoy Uruguay;
 Puerto de las Vacas: nombre antiguo de la bahía Onelli, en el lago Argentino, Provincia de Santa Cruz, Argentina;
 Puerto de las Vacas: localidad del Municipio de Catorce en el Estado de San Luis Potosí, México.